Евге́ний Никола́евич Аве́рченко () — казахстанский футболист.

Карьера

Клубная 
Начинал карьеру в команде высшего дивизиона Казахстана «Есиль-Богатырь», также один сезон провёл в первой лиге, выступая за петропавловский «Авангард». В 2009 году перешёл в «Актобе». В конце 2011 решил сменить клуб, к Евгению проявляет интерес алматинский «Кайрат» и павлодарский «Иртыш». В 2012 году подписал контракт с костанайским «Тоболом». В 2012 году перешёл в «Жетысу». В 2016-м вернулся в родной клуб, где и завершил карьеру игрока.

В сборной 
В сборной Казахстана футболист провёл 9 матчей. Дебют Евгения Аверченко в сборной состоялся 6 июня 2009 года в игре против сборной Англии, в которой он отыграл 72 минуты и был заменён. Уже через четыре дня он снова вышел на поле, правда на этот раз выйдя на замену за 16 минут до конца матча.

Тренерская 
По завершении карьеры игрока занялся тренерской работой и стал ассистентом главного тренера в дублирующем составе родного клуба. По итогам сезона 2020 года второй лиги РК, завоевал с Кызылжар-СК-М золотые медали первенства.

Достижения 
 Победитель первой лиги РК 2006 года в составе Авангард-СКО
 Чемпион Казахстана: 2009
 Обладатель Суперкубка Казахстана: 2010
 Бронзовый призер первой лиги РК 2016 года
 Золотые медали второй лиги РК 2020 года в качестве ассистента главного тренера Кызылжар-СК-М

Примечания 

Футболисты Казахстана
Игроки сборной Казахстана по футболу
Игроки ФК «Кызыл-Жар»
Игроки ФК «Актобе»
Игроки ФК «Тобол» Костанай
Игроки ФК «Жетысу»
Игроки ФК «Иртыш» Павлодар
Игроки ФК «Тараз»